Het Blariacumplein is een plein in het noordelijk gedeelte van Blerick, een stadsdeel van de Nederlandse gemeente Venlo.

Het plein werd aan het begin van de jaren twintig van de twintigste eeuw aangelegd. Aan het plein liet woningcorporatie Blariacum in 1922 woningen bouwen in de zogenaamde cottagestijl. In de jaren 1923 en 1924 werden aan het plein en in de buurt ervan in opdracht van de spoorwegvakbond Sint-Raphael arbeiderswoningen gebouwd voor werknemers van de Nederlandse Spoorwegen. Daarbij werden door architect Jacq Grubben invloeden van de Amsterdamse School gebruikt.

Aan het plein is een activiteitencemtrum gevestigd, dat in 1989 in gebruik werd genomen. Daarin is onder andere een kinderdagverblijf, een centrum voor algemeen maatschappelijk werk en een buurtwerkgroep ondergebracht. 

Plein in Venlo